SAA steht für:
 Projekt Schiphol-Amsterdam-Almere, ein Straßenbauprojekt in den Niederlanden
 Saarland, als einmaliges olympisches Länderkürzel 1952
 Single Action Army, ein Revolver von Colt, siehe Colt Single Action Army
 Society for American Archaeology, der Fachverband für amerikanische Archäologie
 Society of American Archivists, der Berufsverband amerikanischer Archivare
 South African Airways, eine südafrikanische Luftfahrtgesellschaft (ICAO-Code)
 South African Army, Heer von Südafrika
 Sprachalarmanlage in Gebäuden
 Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit beitrittswilligen Staaten
 State Archives of Assyria, eine textkritische Publikation neuassyrischer Texte
 Südatlantische Anomalie, ein Bereich erhöhter kosmischer Strahlung im Südatlantik
 Syrian Arab Army, siehe Syrisches Heer
 Systems Application Architecture, eine von IBM entwickelte Sammlung von Standards für Softwareentwicklung
 Sharpless Asymmetrische Aminohydroxylierung, eine Namensreaktion der Organischen Chemie benannt nach Nobelpreisträger Barry Sharpless

Saa bzw. Saá ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Rodríguez Saá (* 1947), argentinischer Politiker
 Carlos Coloma de Saa (1567–1637), panischer Militärkommandeur, Diplomat, Autor und Übersetzer
 Mario Saa (1893–1971), portugiesischer Schriftsteller

Sa'a steht für:
 Sa'a (Sprache), eine ozeanische Sprache

Siehe auch:
 Saah

Abkürzung